Malabia puede referirse a:

 José Severo Malabia, abogado y político argentino; o
 la estación Malabia - Osvaldo Pugliese del subte de Buenos Aires.